

Geografia 
Chana (Tailândia)
Chana masala — prato vegetariano da culinária asiática

Outros 
Changan Automobile — empresa automobilística da China
Chana Masson — jogadora de handebol brasileira

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de esportes